

Cinema 
Honor Thy Father – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
Honor Thy Father – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Majestic Motion Picture Company 
Honor Thy Father – cortometraggio del 1915 diretto da Robert G. Vignola

Letteratura 
Onora il padre (Honor Thy Father) – libro di Gay Talese del 1971

Musica 
 Honor Thy Father – traccia dell'album Train of Thought dei Dream Theater del 2003

Televisione 
Onora il padre (Honor Thy Father) – film TV del 1973 diretto da Paul Wendkos
 Onora il padre (Honor Thy Father) – episodio della prima stagione di Arrow